Woodlawn ist der Name folgender Personen:

 Holly Woodlawn (1946–2015), US-amerikanische Schauspielerin und Transgender-Aktivistin

Woodlawn bezeichnet:
 Woodlawn (Film)
 Woodlawn-Oakdale (Kentucky)
 Woodlawn Cemetery (New York City)
 Woodlawn Historic District

Woodlawn ist die Bezeichnung folgender Orte:

in Kanada:
 Woodlawn (Nova Scotia)

in den Vereinigten Staaten:
 Woodlawn (Alabama)
 Woodlawn (Arkansas)
 Woodlawn (Hawaii)
 Woodlawn (Illinois)
 Woodlawn, Stadtteil von Chicago
 Woodlawn (Kansas)
 Woodlawn (Campbell County, Kentucky)
 Woodlawn (McCracken County, Kentucky)
 Woodlawn (Nelson County, Kentucky)
 Woodlawn (Assumption Parish, Louisiana)
 Woodlawn (Jefferson Davis Parish, Louisiana)
 Woodlawn (Plaquemines Parish, Louisiana)
 Woodlawn (Terrebonne Parish, Louisiana)
 Woodlawn (Baltimore County, Maryland)
 Woodlawn (Cecil County, Maryland)
 Woodlawn (Prince George's County, Maryland)
 Woodlawn (Michigan)
 Woodlawn (Warren County, Mississippi)
 Woodlawn (Yazoo County, Mississippi)
 Woodlawn (Missouri)
 Woodlawn (Nebraska)
 Woodlawn (Bronx County, New York)
 Woodlawn (Chautauqua County, New York)
 Woodlawn (Alamance County, North Carolina)
 Woodlawn (McDowell County, North Carolina)
 Woodlawn (Ohio)
 Woodlawn (Beaver County, Pennsylvania)
 Woodlawn (Lancaster County, Pennsylvania)
 Woodlawn (Lehigh County, Pennsylvania)
 Woodlawn (Rhode Island)
 Woodlawn (South Carolina)
 Woodlawn (Cumberland County, Tennessee)
 Woodlawn (Greene County, Tennessee)
 Woodlawn (Loudon County, Tennessee)
 Woodlawn (Montgomery County, Tennessee)
 Woodlawn (Washington County, Tennessee)
 Woodlawn (Wayne County, Tennessee)
 Woodlawn (Angelina County, Texas)
 Woodlawn (Harrison County, Texas)
 Woodlawn (Carroll County, Virginia)
 Woodlawn (Fairfax County, Virginia)
 Woodlawn (Hanover County, Virginia)
 Woodlawn (Washington)
 Woodlawn (Wisconsin), im Forest County
 Woodlawn Beach (Florida)
 Woodlawn Beach (Michigan)
 Woodlawn Estates (Georgia)
 Woodlawn Estates (New Jersey)
 Woodlawn Grove (Indiana)
 Woodlawn Heights (Alabama)
 Woodlawn Heights (Indiana)
 Woodlawn Heights (Maryland)
 Woodlawn Manor (Virginia)
 Woodlawn Park (Kentucky)
 Woodlawn Park (Oklahoma)
 Woodlawn Terrace (Georgia)

Siehe auch:
 Wood Lawn